«All I’ve Got to Do» () — песня группы «Битлз», выпущенная на их втором студийном альбоме With The Beatles. Песня была написана Джоном Ленноном, однако приписана авторскому дуэту Леннон — Маккартни.

Согласно критику Дэннису Олстранду, эта песня стала первой в истории рока, в которой аккордовая партия басиста является существенной частью композиции.

Особенности песни 
Сам Леннон говорил, что при написании этой песни он «пытался повторить Смоки Робинсона»; музыкальный критик Иэн Макдональд тоже отметил сходство между этой песней и «You Can Depend on Me» (группы The Miracles, участником которой был Робинсон) как в музыкальном, так и в текстовом плане. Музыкальный обозреватель Ричи Антербергер отметил, что песня звучит похоже на стиль Робинсона, но также и на стиль Артура Александера. Биограф «Битлз» Боб Спитц отметил, что песня «темна и угрюма», а также сравнил её с композицией «Baby It’s You» группы The Shirelles (кавер-версию которой «Битлз» записали для своего первого альбома) и с ранними записями группы The Drifters.

Данная песня является одной из трёх, написанных Ленноном специально для этого альбома (наряду с «It Won’t Be Long» и «Not a Second Time»). Вероятней всего, песня была написана в расчёте на американскую аудиторию: в пользу этого предположения говорит наличие в тексте слов «Всё, что мне нужно сделать, — это позвонить тебе», тогда как для британской молодёжи начала  сама идея позвонить девушке по телефону была немыслима (это подтверждает и сам Леннон в одном из интервью, посвящённом песне «No Reply»: «Я не звонил девушке ни разу в жизни. Потому что телефоны не были частью жизни британских несовершеннолетних»).

Запись песни 
Группа записала песню 11 сентября 1963 года (в ту же сессию записывались также песни «I Wanna Be Your Man», «Little Child», «Not a Second Time» и «Don’t Bother Me»). Было сделано 14 попыток (но лишь 6 из них были удачными), после чего была записана ещё одна версия, которую поначалу планировали использовать для дополнительной сводки. В итоге эта 15-я попытка и стала базовой. Песня была окончательно смикширована 30 сентября (моно-версия) и 29 октября (стерео-версия).

В записи участвовали:
 Джон Леннон — вокал, ритм-гитара
 Пол Маккартни — подголоски, бас-гитара
 Джордж Харрисон — подголоски, соло-гитара
 Ринго Старр — ударные

Выпуск песни 
В Великобритании «All I’ve Got to Do» была выпущена на альбоме With The Beatles, включавшем в себя и кавер-версию песни «You’ve Really Got a Hold on Me», исполнявшейся группой The Miracles и представлявшей собой наиболее очевидную связь между этим альбомом и музыкой Робинсона.

В США песня была опубликована на альбоме Meet the Beatles! 20 января 1964 года.

Судьба песни 
Песня никогда не исполнялась вживую, вероятно из-за медленного темпа и длинных пауз, после которых участники группы не смогли бы вступить синхронно из-за рёва поклонников, который всегда сопровождал их живые выступления.

Песня нередко перепевалась отдельными исполнителями. В частности:
 Американский исполнитель Джон «Moon» Мартин записал песню для своего студийного альбома Shots from a Cold Nightmare (1979).
 Американский акапельный квинтет Toxic Audio перепел песню для сборного альбома Come Together: An A Cappella Tribute to the Beatles (2002).
 В 2007 году американская группа The Smithereens перепела эту песню (как и все остальные с альбома Meet The Beatles!) для своего трибьют-альбома Meet the Smithereens!.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни